Nicolas Rey-Bèthbéder (en gascon et sous son nom de plume : Nicolau Rei Bèthvéder), né à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) le , est un écrivain, lexicographe et journaliste d'expression occitane.

Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Toulouse (promotion 1992).

Il a publié plusieurs livres, dont un recueil de nouvelles littéraires avec son frère Éric Rei-Bèthvéder, intitulé Blanc e Roi (« Blanc et Rouge ») en 2002. Il est aussi l'auteur d'un dictionnaire sur l'occitan gascon toulousain et d'un ouvrage de toponymie sur Saint-Lys où il vit.
 
Il a été collaborateur régulier de l'hebdomadaire occitan La Setmana de 1995 à 2010. Il participe actuellement au Jornalet.

Il est enseignant à l'Isle-Jourdain (Gers), membre du conseil linguistique du Congrès permanent de la lenga occitana. Il fut président du centre régional des enseignants d'occitan (CREO) de Toulouse et vice-président de la fédération des enseignants de langue et culture d'Oc (FELCO) de 2016 a 2020.

Bibliographie 
 El Valle de Arán, una autonomía dentro de una autonomía, Éd. de l’Institut de sciences politiques de Toulouse en partenariat avec l’Universitat Autònoma de Barcelona, Toulouse, 1992.
 Elles habitent le soir / Sie bewohnen den Abend / Que demòran lo ser, édition trilingue, traduction à l’occitan gascon des poésies de Casimir Prat, Ed. Verlag im Wald, Rimbach, 1999.
 Noms des lieux-dits de Saint-Lys, étude microtoponymique, Éditions Loubatières, Portet-sur-Garonne, 2000.
 
 
 Dictionnaire français-occitan (gascon), T II Lettres L-Z, ouvrage collectif, Éd. Per Noste, 2005.
   A cau d'orella. Antologia de narrativa breu occitana del segle XX (edició bilingüe català - occità), ouvrage collectif sous la direction de Jaume Figueres, Llibres de l'Índex, Barcelone, 2005.
 Documents de Midi-Pyrénées pour le cours d’histoire, Éd. CRDP, Toulouse, 2009.

Liens externes 
 
 Bibliographie sur Worldcat 
Parcours professionnel de Nicolau Rei Bèthvéder sur le site du Congrès permanent de la langue occitane
 Page dédiée au dictionnaire numérique et interactif du Congrès permanent de la lenga occitana, dont le dictionnaire Rei Bèthvéder 
 Articles dans le quotidien régional Sud Ouest

Notes et références 

Écrivain de langue d'oc du XXIe siècle
Naissance en juin 1970
Élève de l'Institut d'études politiques de Toulouse